2011 Голяма награда на Великобритания е 62-рото за Голямата награда на Великобритания и девети кръг от сезон 2011 във Формула 1, провежда се на 10 юли 2011 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Репортаж 
Фернандо Алонсо спечели това състезание пред двамата пилоти на Ред Бул, Себастиян Фетел и Марк Уебър. Трасето е вече с нова стартова линия след като новия пит-лейн е завършен и е вече към Бъкингамшър. Също така това състезанието видя и въвеждането на премахването на извън-педалните издухващи дифузьори. Пилотите на Макларън имаха неприятен ден след като Луис Хамилтън завърши на 4-та позиция макар да защити позицията си Фелипе Маса. Британецът имаше проблем с горивото като трябваше да го пести 10 обиколки преди финала. Другият състезател за отбора Дженсън Бътън отпадна от състезанието след като предния ляв болт не е прикрепен здраво, оставяйки колелото визуално извадено в края на пит-лейна. Дебют в ГП на Великобритания направи австралиеца Даниел Рикиардо като замести индиеца Нараин Картекиан за оставащите състезания за сезона(с изключение на ГП на Индия). Той завърши на последната 19-а позиция с 3 обиколки от победителя и първо финиширане в състезание за пилота на HRT. Заедно с Марк Уебър за първи път двама австралийци участват в състезание след като Алън Джоунс и Верн Шупан го направиха в ГП на Австрия през 1977. С тази победа Фернандо вече има 27 победи в кариерата си, изравнявайки се на пета позиция с победи заедно с Джеки Стюарт.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания